Суперкубок Ізраїлю з футболу 2016 — 21-й розіграш турніру (26-й, включаючи неофіційні розіграші). Матч відбувся 11 серпня 2016 року між чемпіоном Ізраїлю Хапоель (Беер-Шева) та володарем кубка Ізраїлю Маккабі (Хайфа).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2016
Ізраїль
Серпень 2016